Die 13. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1997 Women's World Open Squash Championship) fand vom 13. bis 19. Oktober 1997 in Sydney, Australien, statt. Sydney war damit nach 1990 zum zweiten Mal Austragungsort des Turniers. Das Gesamtpreisgeld betrug 75.000 US-Dollar.

Titelverteidigerin war Sarah Fitz-Gerald, die auch diesem Jahr die Weltmeisterschaft gewann. Sie traf im Endspiel auf ihre Landsfrau Michelle Martin, die bereits dreimal Weltmeister wurde. Fitz-Gerald setzte sich mit 9:5, 5:9, 6:9, 9:2 und 9:3 gegen Martin durch und gewann damit ihren zweiten WM-Titel.

Sämtliche acht Spielerinnen, die das Viertelfinale erreichten, standen bereits im Vorjahr unter den letzten Acht. Sabine Schöne erreichte zum dritten und letzten Mal das Viertelfinale bei einer WM.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1997
Squashturnier in Sydney
WSA Tour 1997/98